Cleyton Rafael Lima da Silva – calciatore brasiliano
 Francisco Ernandi Lima da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Leonardo Lima da Silva – calciatore brasiliano
 Letícia Izidoro Lima da Silva – calciatrice brasiliana
 Luciano Lima da Silva – calciatore brasiliano